Бокиньени (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта-дель-Эбро. Занимает площадь 19,09 км². Население — 995 человек (на 2010 год). Расстояние — 44 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы